, terme anglais signifiant « homme de fer », peut renvoyer à :

 Iron Man, titre original du film L'Homme de fer de Tod Browning sorti en 1931 ;
 Iron Man, film de Joseph Pevney sorti en 1951 ;
 Iron Man, un héros de comics ;
 The Invincible Iron Man, un film d’animation adapté des comics sorti en 2007 ;
 Iron Man, premier épisode de la trilogie adaptée des comics, sorti en 2008 ;
 , la bande originale du film sortie en 2008.
 Iron Man 2, deuxième épisode de la trilogie sorti en 2010 ;
 Iron Man 2, la bande originale de John Debney sortie en 2010 ;
 Iron Man 2, la bande originale du groupe AC/DC sortie en 2010 ;
 Iron Man 3, troisième épisode de la trilogie sorti en 2013 ;
 Iron Man, un jeu vidéo adapté du film Iron Man sorti en 2008 ;
 Iron Man 2, un jeu vidéo adapté du film Iron Man 2 sorti en 2010 ;
 Iron Man: Armored Adventures, une série animée adaptée des comics diffusée en 2009 ;
 Iron Man, une chanson du groupe Black Sabbath sortie en 1970 ;
 Iron Man, un single d'Ozzy Osbourne sorti en 1983.

 Voir aussi 
 
 , une compétition de triathlon ;
 , une compétition de triathlon ;
 , une compétition américaine de hockey sur glace ;
 , surnom de Cal Ripken, Jr. ;
 Iron Man, un type de match de catch ;
 Ultimate Iron Man'', une mini-série

Homonymie de titre